

Інтимак — село, Жанааркинський район, Улитауська область
 Інтимак — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Інтимак — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Інтимак — село, Тімірязєвський район, Північноказахстанська область

Див. також 
 Интимак
 Інтумак